

Toponyme 

 Hérault, département français nommé d'après le fleuve du même nom.
 Mont Hérault, sommet situé dans l'île de Guernesey.

Hydronyme 
 Hérault, fleuve côtier du sud de la France ;

Patronymes 

 Charles-Antoine Hérault (1644-1718), peintre français ;
 René Hérault (1691-1740), magistrat français ;
 Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794), homme politique français, député de Seine-et-Oise à la Convention nationale ;
 Paul-Jean Hérault (1939-2020), romancier français ;
 Simone Hérault (1950-), voix-off, connue pour être la « voix de la SNCF » ;
 André-Hubert Hérault, écrivain et éditeur français.
 Alfred Hérault (1837-1926), homme politique et premier président de la Cour des comptes.
 François Michel Hérault (mort en 1801 à Alexandrie en Égypte), mécanicien français.

Autres 
 Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée
 Hérault Transport, syndicat mixte des transports en commun français.

Patronyme français